Sigtrygg, Sigtryg ou Sigtryggr est un anthroponyme vieux norrois (SigtryggR) composé des éléments sig « victoire », et trygg « sûr, loyal, fidèle, vrai ».

Personnages historiques 
 Sigtryg Eysteinsson (IX siècle), roi norvégien de Raumarike et du Hedmark ;
 Sigtryggr I de Dublin (mort en 896), roi scandinave de Dublin de 888 à 893 et de 894 à 896 ;
 Sigtryggr Caoch (mort en 927), roi scandinave de Dublin et du royaume d'York ;
 Sigtrygg le « roi de la mer » (mort en 945/946), chef viking qui envahit le duché de Normandie ;
 Sigtrygg Gnupasson (X siècle), roi du Danemark ;
 Sigtryggr Silkiskegg (mort en 1042), roi scandinave de Dublin de 989 à 1036 ;

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom scandinave